Aguja de pastor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Geranium robertianum; o 
 el nombre común de la planta Erodium ciconium
 el nombre común de la planta Erodium cicutarium.
 el nombre común de la planta Scandix pecten-veneris